Бадин:

 Бадин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Бадин — город в пакистанской провинции Синд.
 Бадин — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.
 Бадин — деревня в Словакии, в составе района Банска Бистрица.